

Geografia 
 Australia
 Mayfield – sobborgo di Newcastle, Nuovo Galles del Sud
 Mayfield – sobborgo di Launceston, Tasmania
 Canada
 Mayfield No. 406 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Regno Unito
 Mayfield – villaggio della parrocchia civile di Mayfield and Five Ashes, East Sussex
 Mayfield – parrocchia civile dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
 Mayfield – città della Contea di Sumner, Kansas
 Mayfield – capoluogo della Contea di Graves, Kentucky
 Mayfield – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Mayfield – township della Contea di Lapeer, Michigan
 Mayfield – città della Contea di Fulton, New York
 Mayfield – villaggio della Contea di Cuyahoga, Ohio
 Mayfield – borough della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Mayfield – città della Contea di Sanpete, Utah

Musica 
 Mayfield – gruppo musicale fondato da Curt Smith e Charlton Pettus
 Mayfield – album dei Mayfield del 1998

Persone 
 Allison Mayfield – pallavolista statunitense
 Baker Mayfield – giocatore di football americano statunitense
 Bill Mayfield – cestista statunitense
 Curtis Mayfield – cantante, chitarrista e compositore statunitense
 Ken Mayfield – ex cestista statunitense
 Les Mayfield – regista e produttore cinematografico statunitense